Casseur, en informatique, désigne une personne spécialisée dans le cassage des protections des logiciels. Voir Cracker (déplombeur de logiciels).
 Casseur est également, dans le langage des médias, utilisé pour désigner des personnes pratiquant des actes de vandalisme, notamment contre des vitrines de magasins ou du mobilier urbain. En fait, à l'origine il s'agit d'un mot d'argot désignant celui qui pratique un casse (un cambrioleur).